Steve Lacy (1934-2004), saxophoniste de jazz américain ;
 Steve Lacy (1998- ), musicien américain.